Croton populifolius est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton populifolius var. essequiboensis, (Klotzsch) Müll.Arg., 1866 : Croton essequiboensis
 Croton populifolius, Mill., 1768 : Croton niveus
 Croton populifolius var. genuinus, Müll.Arg., 1866 : Croton niveus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton